Koppelsberg ist:
 ein Berg westlich von Plön in Schleswig-Holstein, siehe Koppelsberg (Berg)
 ein danach benannter Ort im Kreis Plön, siehe Koppelsberg
 ein Stadtteil von Plön (östlicher Teil des Ortes)
 ein Ortsteil von Dörnick (westlicher Teil des Ortes)